Ю́рий Васи́льевич Брызга́лов (род. , Челябинск) — русский , . Окончил факультет иностранных языков Челябинского педагогического института по специальности «английский и немецкий языки» (1973). Переводит с английского и немецкого языков начиная со студенческих лет, в течение 33 лет работал переводчиком научно-технической литературы. Занимается художественным переводом, в том числе переводит ранее не публиковавшуюся в России европейскую классику XVIII-XIX вв., его переводы печатались в журналах «Аврора», «Урал», «Уральский следопыт». Победитель 4-го конкурса поэтического перевода на сайте «Поэзия.ру». Юрий Брызгалов первым опубликовал переводы на русский язык стихотворений Элен Марии Уильямс (Helen Maria Williams).

Более 45 лет увлекается хоровым пением — занимался им ещё в школе, потом — в капеллах Михаила Капланского, Валерия Михальченко, в Мужском хоре Челябинского областного центра народного творчества. Автор (как самостоятельно, так и в соавторстве с В. А. Шереметьевым) текстов песен, входивших в репертуар хоровых студий «Мечта» и «Дружина».

Библиография 
 
 
 
 
 
 Уорд, Э. Восторги, прелести и удовольствия / Э. Уорд ; перевод с английского Ю. В. Брызгалова. – Челябинск : Библиотека А. Миллера, 2019. – 72 с.
 Уорд-младший, Э. Удобства супружества, или Последний припадок любви… = The Comforts of Matrimony, or The Love’s last fit / Э. Уорд-младший ; перевод с английского Ю. В. Брызгалова. – Челябинск : Библиотека А. Миллера, 2019. – 234 с.

Участие в сборниках 

 
 
 Век перевода. Антология русского поэтического перевода XXI века». — М.: Водолей, 2012 г.;

Примечания 

Выпускники Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета
Переводчики поэзии на русский язык